Константин Руднев:
 Руднев, Константин Дмитриевич (род. 1967) — лидер тоталитарной оккультно-религиозной секты «Ашрам Шамбалы».
 Руднев, Константин Николаевич (1911—1980) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.